Örvény, áramló folyadékok vagy gázok forgó mozgása
 Örvény, az 1966-ban Tiszafüredhez csatolt Tiszaörvény neve 1951-ig
 Örvény Eugen Suchoň operája
 Örvény (1949) amerikai játékfilm
 Örvény (1985) angol tévéfilm
 Örvény (2001) amerikai játékfilm, rendezte Peter Sehr
 Örvény (2008) magyar kisjátékfilm
 Örvény (2011) amerikai-angol játékfilm, rendezte Szekeres Csaba
 Örvény Robert Charles Wilson 2011-ben, a Galaktika Fantasztikus Könyvek sorozatban megjelent regénye
 Örvény, Kovács Ákos dala